Лайлз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лайлз, Джон-Майкл (род. 1980) — американский хоккеист, защитник.
 Лайлз, Трей (род. 1995) — канадо-американский профессиональный баскетболист.